Центр порятунку диких тварин Наталії Попової та UAnimals — центр реабілітації, лікування, психологічної підтримки, тимчасового перебування диких тварин з подальшим поверненням у ареал поширення, природу, пошуку прихистків або нового дому з відповідними та належними умовами для диких тварин відповідно до виду.

Про центр 
Центр надає оперативну допомогу диким тваринам:
 Евакуація з місць бойових дій;

 Лікування поранених, травмованих або хворих диких тварин;
 Надання прихистку диким тваринам після евакуації з місць із неналежними умовами утримання, жорстоким поводженням: приватних зоопарків, звіринців, цирків, шапіто, приватних угідь.
 Реабілітація тварин після лікування;
 Психологічна підтримка тварин, постраждалих під час війни чи неналежних умов.
 Пошук тваринам прихистку з належними умовами та  постійного місця проживання.
 Перевезення тварин за кордон.
Будь-яка дика тварина, яка утримується в не відповідних умовах, постраждала під час війни в Україні, чи потребує лікування приймається на утримання центру допомоги.

Центр працює за рахунок благодійних центрів та фінансової допомоги меценатів та спонсорів.

Діяльність під час вторгнення росії в 2022 році 
Під час повномасштабного вторгнення рф в Україну центр продовжив приймати тварин та почав займатися евакуацією тварин із гарячих точок та передової. Спеціальна команда евакуації

З початку війни в Україні центром було врятовано понад 400 диких тварин різних видів (леви, ведмеді, тигри, вовки, леопарди, дикі птахи, єноти, лиси, косулі, олені,мавпи,  єнотовидні собаки) також центр допомагає свійським тваринам: віслюкам, коням, козам, в центрі навіть жили кури. (див. розділ "інформаційні матеріали")

Співпраця 
За роки роботи «Центр порятунку диких тварин Наталії Попової та UAnimals» співпрацював із такими організаціями, центрами та зоопарками:

 Команда порятунку тварин в місті Києві KARG
 Ведмежий притулок Домажир
 International Fund for Animal Welfare
 Old Zoo (Poznań)

Історія 
Діяльність центру започаткована 2 жовтня 2018 року, коли до Наталі Попової звернулася команда боротьби із живодерами з проханням врятувати левицю Яну. Ця історія набула відомості завдяки відеорепортажу "Левиця отримала нове помешкання на Київщині" від агенції Сьогодні на каналі youtube.com .

 зауваження щодо розділу "історія":

Примітки

Посилання 

 Для захисту тварин створили „Центр порятунку диких тварин Наталії Попової та UAnimals. dniprotoday.com (14.09.2022)
 Як „Центр порятунку диких тварин Наталії Попової“ та UAnimals рятують тварин з передової та окупації bykvu.com (6 лис, 2022)
 Активісти рятуватимуть тварин з Харкова, яких хочуть „приспати“: вже знайшли притулок bigkyiv.com.ua (05.04.2022)
 Притулок, де рятують диких тварин i-visti.com (25-07-2020)
 На Київщині під час ракетної атаки росіян постраждав лев (фото) focus.ua (10 жовтня 2022)
 Під час обстрілів Київщини травмований лев Брецель із „Центру порятунку диких тварин Наталії Попової та UAnimals“ ukrinform.ua (21 листопада 2022)
 З Донеччини евакуювали хворих левенят: зоозахисники просять про допомогу УП.Життя (10 листопада 2022)
 З Донеччини евакуювали двох левенят у критичному стані — волонтери оголосили збір 6262.com.ua (11 листопада 2022)

Охорона ссавців
Права тварин
Зоозахисні організації
Зоозахисні організації України